Trois classes de croiseurs légers de la Kaiserliche Marine ou de la Reichsmarine ont porté le nom de Königsberg :
la , une classe de quatre navires lancés entre 1905 et 1907 ;
le , une classe de quatre navires lancés entre 1915 et 1916 ;
le , ou classe K, une classe de trois navires lancés entre 1927 et 1928.